Черемисский сельсовет

Курганская область 
 Черемисский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)

Свердловская область 
 Черемисский сельсовет Режевского района (упразднён в 2017 году)